

Cinema e televisão 
Bright Light (1935), filme estrelado por Joe E. Brown
Bright Lights (1916), filme de comédia curta estrelado por Fatty Arbuckle

Música 
 "Bright Lights" (canção), de Tinchy Stryder com participação de Pixie Lott
 Bright Lights, um relançamento do álbum Lights de Ellie Goulding